

Садове — село, Абайський район, Карагандинська область
 Садове — село, Атбасарський район, Акмолинська область
 Садове — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Садове — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Садове — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Садове — село, Костанайський район, Костанайська область
 Садове — село, Осакаровський район, Карагандинська область
 Садове — село, Цілиноградський район, Акмолинська область

Населені пункти та їхні частини
 Садове — гміна в Опатовському повіті Свентокшиського воєводства
 Садове — село в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Садове — село в гміні Меженцице Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Садове — село в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Садове — село в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Садове — село в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства
 Садове — частина села Злотово в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Садове — частина села Люшовиці в гміні Хшанув Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Садове — частина села Вжави в гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Садове — частина села Хваловиці в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства

Садове — село, Вяземський район, Хабаровський край
 Садове — село, Кетовський район, Курганська область
 Садове — село, Красногвардійський район, Адигея

Садове — село, Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Садове — село, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Садове — село, Вінницька область, Літинський район
 Садове — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Вакулівська сільська громада (в минулому — Софіївський район)
 Садове — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Нивотрудівська сільська громада (в минулому — Апостолівський район)
 Садове — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Новопільська сільська громада
 Садове — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Садове — село, Дніпропетровська область, Томаківський район
 Садове — село, Донецька область, Амвросіївський район
 Садове — село, Донецька область, Володарський район
 Садове — село, Житомирська область, Житомирський район
 Садове — село, Запорізька область, Михайлівський район
 Садове — село, Запорізька область, Новомиколаївський район
 Садове — село, Запорізька область, Токмацький район
 Садове — село, Київська область, Баришівський район
 Садове — село, Кіровоградська область, Бобринецький район
 Садове — село, Кіровоградська область, Голованівський район
 Садове — село, Миколаївська область, Арбузинський район
 Садове — село, Одеська область, Березівський район
 Садове — село, Одеська область, Білгород-Дністровський район, Мологівська сільська громада
 Садове — село, Одеська область, Білгород-Дністровський район, Тузлівська сільська громада
 Садове — село, Одеська область, Болградський район
 Садове — село, Одеська область, Подільський район
 Садове — село, Полтавська область, Хорольський район
 Садове — село, Рівненська область, Рівненський район
 Садове — село, Сумська область, Білопільський район
 Садове — село, Сумська область, Роменський район
 Садове — село, Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район
 Садове — село, Харківська область, Близнюківський район
 Садове — село, Харківська область, Куп'янський район
 Садове — село, Харківська область, Лозівський район
 Садове — село, Херсонська область, Білозерський район
 Садове — село, Херсонська область, Новотроїцький район
 Садове — село, Хмельницька область, Деражнянський район
 Садове — село, Хмельницька область, Новоушицький район
 Садове — село, Хмельницька область, Чемеровецький район
 Садове — село, Чернігівська область, Ніжинський район
 Садове — селище, Вінницька область, Козятинський район
 Садове — селище, Донецька область, Шахтарський район
 Садове — селище, Запорізька область, Мелітопольський район
 Садове — селище, Миколаївська область, Снігурівський район
 Садове — селище, Херсонська область, Голопристанський район
 Садове — селище, Харківська область, Красноградський район
 Садове — селище, Чернігівська область, Менський район
 Садове — колишнє село П'ятихатського району Дніпропетровської області, зняте з обліку 28 липня 1988 року
 Садове — місцевість міста Києва

Примітки